Oroposoma är ett släkte av mångfotingar. Oroposoma ingår i familjen knöldubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Knöldubbelfotingar
Oroposoma